French Open 2021 – gra podwójna kobiet – zawody deblowe kobiet, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce w dniach 2–13 czerwca na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

French Open 2021
French Open – gra podwójna kobiet